Il singolare del Nottingham Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Johansson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jonas Björkman ha battuto in finale 6–2, 6–7 (5–7), 6–2 Wayne Arthurs.

Teste di serie

  Andy Roddick (primo turno)
  Fabrice Santoro (quarti di finale)
  Greg Rusedski (semifinali)
  Jarkko Nieminen (primo turno)

 Stefan Koubek (secondo turno)
 Michel Kratochvil (semifinali)
 Magnus Larsson (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Nottingham Open 2002
ATP Tour 2002